Lo Estádio  Dom Manuel de Mello è stato uno stadio di calcio situato a Barreiro, in Portogallo. Ha ospitato le gare interne del  dal 1952 al 2007.

Collegamenti esterni 
 

D. Manuel de Mello
Sport a Barreiro